Hotele Asystenckie UMK w Toruniu – hotele dla młodszych pracowników naukowych (asystentów i adiunktów) pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynki znajdują się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie miasteczka uniwersyteckiego, przy ul. Gagarina 41 i 45, w sąsiedztwie Placu ks. S. Frelichowskiego, klubu studenckiego Od Nowa, Wydziału Teologicznego, Instytutu Psychologii oraz Wyższego Seminarium Duchownego.

Charakterystyka 

Budynki o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, oddano do użytku w 1970 i 1971 roku i wchodzą w skład większego kompleksu – miasteczka uniwersyteckiego, wybudowanego w związku z uczczeniem 500-lecia urodzin patrona uczelni Mikołaja Kopernika. Ich głównym projektantem był Wincenty Szober. W każdym z hoteli znajdują się pary 2-osobowych pokoi wyposażonych we wspólny węzeł sanitarny. Ponadto na każdej kondygnacji znajduje się: kuchnia, pomieszczenia do prasowania garderoby oraz składzik gospodarczy. Na parterze obiektów umieszczono klub - świetlicę, pomieszczenia administracyjne, podręczną pralnię i suszarnię oraz magazyny czystej i brudnej bielizny. Powierzchnia użytkowa jednego obiektu wynosi 1260 m².                     

W 2020 roku Hotele Asystenckie zostały objęte ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego miasteczka uniwersyteckiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu
Toruń
Toruń